Lotarjow () ist der Name von:

 Igor Sewerjanin (eigentlich Igor Wassiljewitsch Lotarjow; 1887–1941), russischer Dichter
 Igor Lotarjow (* 1964), russischer Mittelstreckenläufer
 Wladimir Alexejewitsch Lotarjow (1914–1994), sowjetischer Konstrukteur von Strahltriebwerken